«Слон-акробат» — французский игровой фильм первого десятилетия существования кинематографа.

Сюжет 
Театральные декорации изображают улицу восточного города. Дрессировщик выводит «слона» (животное изображают два актёра, покрытые чехлом из материи, на одном из которых — голова слона из папье-маше, на ногах обоих — бутафорские слоновые лапы). Показав несколько акробатических номеров, дрессировщик уводит «слона».

Появляется покупатель и предлагает дрессировщику продать «слона». Дрессировщик достаёт лист бумаги, на котором написано «100». Покупатель не соглашается и предлагает уменьшить цену вдвое, показывая лист бумаги с числом «50». В итоге дрессировщик отдаёт несговорчивому покупателю только переднюю половину «слона», разрезая ткань, покрывающую актеров, при этом не оплаченная задняя часть убегает со сцены.

В конце фильма актёры выходят на сцену и раскланиваются перед публикой так, как это делается в театре.

Художественные особенности 
Во время съёмок данной постановки титры в немых фильмах ещё не применялись, поэтому для пояснения действия актёры были вынуждены прибегнуть к внутрикадровым комментариям, демонстрируя зрителям листы с надписями.

Технические данные 
 Чёрно-белый, немой, 45 метров

Источники 
 С. Комаров. История зарубежного кино. Том 1. Немое кино. — М.: «Искусство», 1965.

См. также 
 Погоня за колесом
 Прибытие делегатов на фотоконгресс в Лионе
 Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота
 Жертва алкоголя

Ссылки 
 С. Комаров. История зарубежного кино. Глава I. на сайте «Студия 28»

Немые фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Короткометражные фильмы Франции
Кинокомедии Франции